Вардар је реч која може да се односи на:

 Вардар, река у Македонији
 Монитор Вардар, монитор
 Вардар (лист)
 Вардар (календар)